Aceasta este lista celor 620 de comune din departamentul  Marne , din Franța.

(CAC) Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne, creată în 2000.
(CAR) Communauté d'agglomération de Reims, creată în 2004.

Marne